Zoologia
 argus (Scatophagus argus) – gatunek ryby z rodziny argusowatych
Mitologia
 Argus (Argos) – w mitologii greckiej budowniczy okrętu Argo, jeden z Argonautów, syn Arestora
 Argus (Argos) – w mitologii greckiej olbrzym o stu wiecznie czuwających oczach
Muzyka
 Argus – album grupy Wishbone Ash
 Argus – grupa muzyczna
Gry komputerowe
 Argus – fikcyjny świat w grze World of Warcraft

Zobacz też 
 Argus As 292 – niemiecki bezzałogowy statek powietrzny
 Argus Filch (pracownicy Hogwartu) – postać z książek J.K. Rowling o Harrym Potterze
 argus malajski (Argusianus argus) – gatunek ptaka z rodziny kurowatych
 Argus Motoren Gesellschaft – niemiecki producent silników
 Cypraea argus – gatunek ślimaka z rodziny porcelanek
 modraszek argus (Plebejus argus) – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych
 USS „Argus” – nazwa okrętów US Navy
 Argo – strona ujednoznaczniająca
 Argos – strona ujednoznaczniająca